Laura River ist der Name folgender Flüsse:

 Laura River (Mary River), Nebenfluss des Mary River, Australien
 Laura River (Normanby River), Nebenfluss des Normanby River in Queensland, Australien
 Laura River (Suceava), Nebenfluss des Suceava in der Ukraine